CPMF est l’acronyme de plusieurs expressions :
 Communauté de communes Plaines et Monts de France ;  Communauté de communes de la région Île-de-France
 "Ciments pouzzolano-métallurgiques Fouilloux" (notés 1 et 2, c'est-à-dire CPMF1 et CPMF2 selon qu'ils contiennent respectivement du laitier ou des cendres volantes), une catégorie de ciments aux cendres inventé par P. Fouilloux en France en 1951, classée parmi les bétons à contenu recyclé
 Financeira Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira 
 Central Paramilitary Force (en Inde) 
Conférence permanente des Muséums de France (Fr)

ou encore 
 Client Partnership Management Framework 
 Computer Program Maintenance Facility 
 Christina and Paul Martin Foundation 
 Conditional Probability Mass Function 
 Flemish Cluster Predictive Microbiology in Foods (basé à Gand, Belgique)

Notes et références